Jacarilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jacarilla (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Jacarilla (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar